

Persone 
 Francis Cleyn (1582-1658) – pittore, disegnatore e incisore tedesco
 Penelope Cleyn (XVII secolo–XVII secolo) – pittrice tedesca

Variante De Cleyn 
 Albert De Cleyn (19173-1990) – calciatore belga